Cet article recense les sites Natura 2000 des Pays-Bas.

Les chiffres 
À fin 2012, les Pays-Bas comptent 203 sites classés Natura 2000. Plusieurs peuvent se recouvrir voire porter le même nom, mais ils sont bien distincts et chacun a son identifiant.

Liste 

Le numéro d'ordre est un repère pour ces sites.

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau Natura 2000
 palette néerlandaise

Liens externes 

 
 Natura 2000
 Natura 2000 Public Viewer

Références 

Natura 2000